Raymond Poisson (1630–1690) – francuski aktor i dramaturg
 Raymond Poisson (1895–1973) – francuski entomolog
 Raymond Poisson (ur. 1958) – kanadyjski duchowny katolicki

Przypisy